San Stefano puede referirse a:
 Santo Stefano Rotondo, una antigua basílica en Roma
 Santo Stefano in Aspromonte, un municipio sito en el territorio de la provincia de Reggio Calabria, en Calabria (Italia)
 Santo Stefano d'Aveto, una comuna de Italia en la Provincia de Génova
 Santo Stefano Belbo, una comuna en la provincia de Cuneo en la región italiano de Piamonte
 Santo Stefano di Cadore, una localidad y comune italiana de la provincia de Belluno, región de Véneto
 Santo Stefano di Camastra, una localidad italiana de la provincia de Mesina, región de Sicilia
 Santo Stefano Lodigiano, una localidad y comune italiana de la provincia de Lodi, región de Lombardía
 Santo Stefano di Magra, una localidad y comune italiana de la provincia de La Spezia, región de Liguria
 Santo Stefano al Mare, una localidad y comune italiana de la provincia de Imperia, región de Liguria
 Santo Stefano del Sole, uno de los municipios o comunas de la provincia de Avellino, en la región de Campania
 Santo Stefano Roero, una localidad y comune italiana de la provincia de Cuneo, región de Piamonte
 Santo Stefano di Rogliano, una localidad italiana de la provincia de Cosenza, región de Calabria
 Santo Stefano Quisquina, una comuna siciliana, en la provincia de Agrigento
 Santo Stefano Ticino, una localidad y comune italiana de la provincia de Milán, región de Lombardía
 Isla de Santo Stefano, una isla en el archipiélago de la Magdalena en el norte de Cerdeña, Italia,